Wendtshof steht für:

 Wendtshof (Bad Freienwalde (Oder)), Wohnplatz der Stadt Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Wendtshof (Carmzow-Wallmow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Carmzow-Wallmow, Landkreis Uckermark, Brandenburg